Breitenau kan syfta på:

Geografi

Frankrike 

 Breitenau, Bas-Rhin, departementet Bas-Rhin i regionen Grand Est,

Tjeckien 

 Široká Niva, ort,

Tyskland 

 Breitenau, ort i Hessen, 
 Breitenau, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz, 
 Breitenau, Sonnewalde – ort, Sonnewalde, Brandenburg

Österrike 

 Breitenau (kommun), Niederösterreich, Politischer Bezirk Neunkirchen, 

Robotskapade Tjeckienförgreningar
Robotskapade Österrikeförgreningar